Ponty est un nom de famille français. Il se rencontre principalement en Seine-Maritime (Normandie) et dans l'île de La Réunion.

Jean-Luc Ponty, né le , à Avranches, est un violoniste et compositeur de jazz français.
Louis-Marie Ponty, (, Paris – , Paris) est un ouvrier, poète, chansonnier et goguettier français.
Amédée William Merlaud-Ponty, ou William Ponty, 1866 - 1915, administrateur colonial français, gouverneur général de l’Afrique-Occidentale française (AOF) de 1908 jusqu’à sa mort en 1915, dont le nom est attaché à l'École normale William Ponty au Sénégal.

Voir aussi

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand
Patronyme réunionnais